

Toponymie
Pologne
 Łosie est un village situé dans la gmina de Radzymin dans le powiat de Wołomin et en voïvodie de Mazovie.
 Łosie est un village situé dans la gmina de Ropa dans le powiat de Gorlice et en voïvodie de Petite-Pologne.
 Łosie est un village situé dans la gmina de Łabowa dans le powiat de Nowy Sącz et en voïvodie de Petite-Pologne.
 Łosie est un village situé dans la gmina de Zambrów dans le powiat de Zambrów et en voïvodie de Podlachie.

Homonymie de localités